Conidiascus är ett släkte av svampar. Conidiascus ingår i klassen Saccharomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Conidiascus